Amerikai Egyesült Államok
 Gunter (Oregon)
 Gunter (Grayson megye, Texas)
 Gunter (Wood megye, Texas)